Oiwa oder Ōiwa ist der Familienname folgender Personen:

 Gō Ōiwa (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Kazuki Ōiwa (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Kendi Oiwa (* 1978), japanischer Manga-Zeichner
 Yoshiaki Ōiwa (* 1976), japanischer Vielseitigkeitsreiter